Seahaven, település Anglia East Sussex megyéjében
 Seahaven, település az USA Washington államában
 Seahaven, amerikai együttes